Arrivi tu – singolo del 2005 di Gianluca Grignani
Arrivi tu – singolo del 2010 di Alessandra Amoroso